Die Virslīga 1930 war die vierte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 4. Mai 1930 und endete am 12. Oktober 1930. Neuer Meister wurde Rigas FK.

Modus 
Mit den Neulingen Rigas Vanderers und Unions Riga wurde die Meisterschaft mit sieben Teams ausgetragen. Jede Mannschaft spielte einmal zu Hause und einmal auswärts gegen die anderen sechs Teams und bestritt dabei zwölf Spiele. Absteiger gab es in dieser Saison nicht.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1930
Fußballsaison 1930